Noeldechen ist der Familienname folgender Personen:

 Bernhard Noeldechen (1848–1919), deutscher Opernsänger (Bass)
 Ernst Noeldechen (1890–unbekannt), deutscher Schriftsteller und Theaterschauspieler 

 Heinrich Noeldechen (1858–1938), deutscher Verwaltungsjurist
 Wilhelm Noeldechen (1839–1916), deutscher Dichterarzt